Mantei ist der Familienname von:

 Matthias Mantei (* 1973), deutscher Beamter und Politiker
 Simon Mantei (* 1984), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Simone Mantei (* 1972), deutsche Theologin und Autorin
Siehe auch:
 Mantey
 Manthei
 Manthey